Eberhard I (biskup Bambergu)
 Eberhard I (hrabia Bergu-Alteny)